Пыра:
 Пыра — рабочий посёлок в составе города Дзержинска Нижегородской области России.
 Пыра — деревня в Гродненском районе Гродненской области Республики Беларусь.
 Пыра — река в Нижегородской области России.